Puaikura peut faire référence à :
 Puaikura, circonscription des îles Cook
 Puaikura FC,  club de football des îles Cook